L'edizione 2007-2008 della Segunda División B fu il trentunesimo campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 80 squadre raggruppate in quattro gruppi. Le prime quattro di ogni gruppo furono ammesse ai play-off per la promozione in Segunda División mentre le ultime quattro furono retrocesse in Tercera División. Erano previsti anche i play-out per le quintultime di ogni gruppo.

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Play-out

Play-off 
Semifinali

Finali

Verdetti 
  , ,   ed  promosse in Segunda División 2008-2009.
  , ,  , , , , ,  , , ,  , , , , ,  e  retrocesse in Tercera División.

Note

Voci correlate 
 Primera División spagnola 2007-2008
 Segunda División spagnola 2007-2008
 Coppa del Re 2007-2008
 Supercoppa di Spagna 2007

Collegamenti esterni 
 

2007-2008